Соревнования по бегу на 5000 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 10 и 13 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой мира в беге на 5000 метров являлась Алмаз Аяна из Эфиопии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 32 легкоатлетки.

Финал 
Финал в беге на 5000 метров у женщин состоялся 13 августа 2017 года. Как и неделей ранее, во время победного финала на 10 000 метров, Алмаз Аяна предприняла тактику раннего отрыва. Однако в отличие от того забега, здесь её темп поддержала кенийка Хеллен Обири. Вдвоём они достаточно быстро оторвались от преследовательниц и разыграли между собой победу: за 300 метров до финиша Обири начала ускорение, на которое Аяна ответить не смогла.

Примечания

Ссылки 
 

бег